Le siège de Magdebourg peut faire référence à différents évènements :
le siège de la guerre de Trente-Ans qui se termine par le sac de Magdebourg (1631)
le siège de Magdebourg (1806) pendant la campagne de Prusse
le siège de Magdebourg (1813-1814) pendant les campagnes d'Allemagne et de France.

Magdebourg
Magdebourg